Løvseth  ist der Familienname folgender Personen:

Kristin Tøsse Løvseth (* 1973), norwegische Curlerin
Morten Løvseth (* 1956), norwegischer Architekt